Верхний Батлух () — село (аул) в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Верхний Батлух как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено на реке Батлухтляр (бассейн реки Аварское Койсу), в 7 км к северо-западу от районного центра села Хебда.

Население

Социальная инфраструктура 
В селе действует средняя школа, ФАП, ДК.

Сельское хозяйство 
СПК «Верхнебатлухский» (бывший колхоз 40 лет Октября).

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана